Ла-Мотт-Сен-Жан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на південний схід від Парижа, 125 км на південний захід від Діжона, 70 км на захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 525 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1267,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ла-Мотт-Сен-Жан на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Мотт-Сен-Жан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара